El XXX Campeonato Europeo de Gimnasia Artística se celebró en dos sedes distintas: el torneo femenino en Bruselas (Bélgica) del 8 al 13 de mayo y el torneo masculino en Montpellier (Francia) del 21 al 27 de mayo de 2012, bajo la organización de la Unión Europea de Gimnasia (UEG).

Las competiciones se efectuaron en el Pabellón 11 de la Exposición de Bruselas y en la sala Arena de Montpellier, respectivamente.

Resultados

Masculino

Femenino

Medallero

Enlaces externos
Informe detallado del campeonato masculino .
Informe detallado del campeonato femenino .
Resultados oficiales del campeonato masculino .
Resultados oficiales del campeonato femenino .

2012
Gimnasia en 2012